— японская ролевая игра, разработанная и выпущенная компанией Square (ныне Square Enix) в 2001 году. Сюжет игры линеен, как и в остальных частях серии. Главного героя зовут Тидус, он является знаменитым форвардом в вымышленной спортивной игре блицбол. Тидус оказывается в фантастическом мире Спира, где его родной город Занарканд был уничтожен существом, называемым Грех. События игры описывают борьбу семи главных героев с Грехом.

В 2003 году появился сиквел под названием Final Fantasy X-2, который стал первым прямым продолжением к игре серии; до этого игры серии Final Fantasy не имели между собой сюжетной связи. В этой игре главной героиней является Юна, которая отправляется на поиски Тидуса, исчезнувшего в конце Final Fantasy X. Вместе с ней также путешествуют Рикку и Пэйн.

Ниже представлены все игровые, а также основные неигровые персонажи, организации и группировки Final Fantasy X и X-2.

Идея и создание 

Дизайнером персонажей Final Fantasy X и Final Fantasy X-2 является Тэцуя Номура. Так как художественный директор Юсукэ Наора убедил команду разработчиков создать Final Fantasy X в азиатском стиле, Номура старался придать героям игры азиатский облик. Изначально Номура нарисовал лица персонажей, а затем добавлял новые детали по мере поступления дополнительной информации. Так как ресурсы PlayStation 2 позволяли достаточно детализированно проработать персонажей, Тэцуя Номура постарался уделить внимание мелочам. Впоследствии он отметил, что самой сложной частью работы было нарисовать одежду героев одинаково в FMV-роликах и в самой игре.

В одном из интервью Номура пояснил, что после создания серьёзных и задумчивых персонажей в Final Fantasy VII и Final Fantasy VIII он хотел придать Тидусу, главному герою Final Fantasy X, больше жизнерадостности — это также повлияло на выбор имени для него («Тиида» на окинавском языке означает «солнце»). Номура также обозначил контраст между главным героем-парнем и девушкой: имя Юна означает «луна» на окинавском языке. Так как Тидус не является коренным жителем Спиры, дизайн его одежды был выполнен так, чтобы он выделялся среди населяющих Спиру разумных существ. С каждым главным героем Номура ассоциировал определённый цвет, который, по его мнению, должен был полнее раскрывать характер персонажа. Так как и игрок, и главный герой оказываются в новом для себя мире, Нодзима хотел, чтобы осознание этого мира Тидусом совпадало с прогрессом игрока; в некоторых эпизодах Тидус также выступает рассказчиком .

Дизайнер неигровых персонажей Фуми Накасима стремилась к тому, чтобы жители различных регионов и представители различных культур имели заметные отличия в стиле одежды, чтобы их принадлежность можно было легко и быстро различать. Например, она сказала, что маски и очки, которые носят Аль Бэды, придают представителям этой расы «странный и эксцентричный» вид, а удобное одеяние Ронсо позволяет им неожиданно броситься на врага.

В Final Fantasy X был улучшен способ рендеринга выражений лица персонажей — для этого использовались технологии захвата движения и скелетной анимации. Эти технологии позволили аниматорам создать реалистичное движение губ, которое было запрограммировано в соответствии с репликами, произносимыми актёрами озвучивания. Нодзима отметил, что добавление озвучивания голосом позволило ему сильнее передать эмоции, чем в предыдущих играх серии, а также сделать сюжетную линию проще. Он также добавил, что пришлось внести некоторые изменения в сценарий, чтобы отразить персональные качества актёров в репликах персонажей, которых они озвучивают. Однако добавление голоса привело к возникновению определённых трудностей с локализацией на английский язык. Так как врезки уже были запрограммированы для японского озвучивания, команде локализаторов приходилось сочетать переведённую речь с движением губ персонажей. , специалист в этой области, сравнил внедрение английской речи в игре с «переводом четырёх или пяти фильмов, диалоги в которых состоят исключительно из хайку; причём актёрам надо было выражать эмоции и делать это хорошо».

Перед началом работы над Final Fantasy X-2 команда Square планировала, что игра будет рассказывать о приключениях Джекта, Аурона и Браски за десять лет до событий Final Fantasy X. Однако затем разработчики пришли к выводу, что в этом случае игра будет слишком «традиционной». Для главных героев Final Fantasy X-2 Тэцу Цукамото создал новые костюмы, чтобы дистанцировать игру от приквела. Костюмы должны были символизировать изменения в Спире, которые произошли за два года мирной жизни. Главными героями были выбраны три девушки, как во многих фильмах, которые рассказывают о сильных духом женщинах. Разработчики также решили, что главные героини будут способны изучать различные профессии, которые переключаются с помощью специальных «дресс-сфер». Директор Final Fantasy X и X-2 Мотому Торияма отметил, что подобная концепция «смены нарядов» совершенно определённо больше подходит девушкам, нежели мужчинам. Говоря о Юне, Торияма отметил, что за два года с момента событий Final Fantasy X она должна была измениться: в предыдущей игре на неё давило бремя долга, а в X-2 она путешествует с жизнерадостной Рикку, которая оказывает на неё непосредственное влияние. «…Но в глубине души она остаётся старой доброй Юной», — считает Торияма.

Параметры персонажей 
Для каждого игрового персонажа указаны следующие параметры:
 Имя персонажа в русском и японском вариантах.
 Возраст персонажа в годах (на момент его первого появления). Если возраст неизвестен, это помечается отдельно.
 Пол персонажа. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно.
 Рост персонажа в сантиметрах. Если рост неизвестен, это помечается отдельно.
 Оружие, которое персонаж использует в сражении.

Для каждого неигрового персонажа указаны следующие параметры:
 Имя персонажа в русском и японском вариантах.
 Возраст персонажа в годах (на момент его первого появления). Если возраст неизвестен, это помечается отдельно.
 Пол персонажа. Если пол невозможно определить, это помечается отдельно.

Игровые персонажи

Антагонисты

Прочие персонажи

Прочие группировки и организации

Культурное влияние

Сопутствующая продукция 
К моменту выпуску Final Fantasy X Square Enix также запустила в продажу множество сопутствующей продукции, включая мягкие игрушки и экшн-фигурки. Также был выпущен компакт-диск под названием Final Fantasy X Vocal Collection, содержащий монологи и песни персонажей, исполненные японскими актёрами озвучивания. В продаже также появился мини-альбом feel/Go dream: Yuna & Tidus, который содержал песни, исполняемые актёрами озвучивания, которые озвучивали реплики Тидуса и Юны. Final Fantasy X-2 Vocal Collection альбом на трёх компакт-дисках, содержал песни, исполняемые актёрами, озвучивавшими Юну, Рикку и Пэйн. В честь 20-летней годовщины серии Final Fantasy в продаже появились экшн-фигурки Тидуса и протагонистов из других частей.

Отзывы и критика 
Персонажи Final Fantasy X и Final Fantasy X-2 были восприняты критиками положительно. Журналист IGN пишет, что в историях главных героев Final Fantasy X не встречается клише, а актёры озвучивания отлично справились со своей работой. Также он положительно отозвался о том, что многие персонажи представляют разные регионы Спиры, как это было в Final Fantasy VII и Final Fantasy IX. Обозреватель GameSpot также положительно отозвался о главных героях, отметив, как сильно характер Тидуса отличается от характера протагонистов из предыдущих частей, а также то, как глубоко проработан внутренний мир его спутников. Обозреватель Eurogamer заметил, что по мере развития сюжета игрок всё более вливается в отряд Тидуса; по его мнению, благодаря анимации в игре, Final Fantasy X «временами становится фильмом, а не игрой». Тидус и Юна появились в списке «10 лучших персонажей Final Fantasy», опубликованном GameZone, на 3-м и 9-м местах соответственно. Они также оказались в списке «100 лучших персонажей видеоигр», опубликованном журналом Famitsu. В этом списке Юна оказалась на 16-й строчке, Тидус — на 20-й. Первое место занял Солид Снейк из Metal Gear Solid, второе — Марио. Кроме того, Тидус и Юна попадали в различные чарты как одна из лучших любовных пар в компьютерных играх. По мнению рецензента GameSpot, любовная история является одной из самых сильных сторон Final Fantasy X, а GamesRadar отметил её реалистичность. Главные герои Final Fantasy X-2 также были положительно оценены критиками — их сравнивали с трио из серии фильмов Ангелы Чарли.

Обозреватель GameSpy высоко оценил графику в игре, благодаря которой дизайн персонажей стал очень красивым. Дизайн Final Fantasy X-2, который отличался от приквела, был оценен неоднозначно. Журналист GameSpot отметил «преобладающий лёгкий тон», в отличие от более мрачной атмосферы Final Fantasy X, тогда как журналист IGN положительно отозвался о костюмах главных героинь, в которых сочетается «испытанный и узнаваемый стиль Final Fantasy» с «неомодернистским стилем». Игра актёров озвучивания была высоко оценена журналистом Game Revolution. Журналист Eurogamer был более критичен, отметив, что синхронизация губ с речью оказалась недостаточно проработанной; он также отметил неподходящую тональность, написав, что игроки могли бы послушать и оригинальную японскую речь. Обозреватели IGN и RPGamer критиковали игру актёров, озвучивающих Тидуса и Юну; по их мнению, персонажи стали менее интересными по сравнению с японским оригиналом. В 2004 году североамериканский релиз Final Fantasy X-2 получил награду «За выдающиеся достижения в области создания персонажа» на седьмом ежегодном конкурсе, устраиваемом  за узнаваемость Рикку.

Примечания

Литература

Ссылки 

  
  
 Final Fantasy X на сайте FFInsider 
 Final Fantasy X-2 на сайте FFInsider 
 Final Fantasy X на сайте FFForever
 Final Fantasy X-2 на сайте FFForever

Списки персонажей Final Fantasy